Île Parker peut désigner plusieurs îles mineures, dont :
 Île Parker (Canada), en Colombie-Britannique
 , en région de Magallanes et de l'Antarctique chilien,